Цаме-Гера () — река в Германии, протекает по земле Тюрингия. Начинается в биосферном заповеднике . Образует вместе с рекой Вильде-Гера реку Гера у крепости  в городе Плауэ.

По тоннелю Gerastollen воды реки подаются в водохранилище , обеспечивающее питьевой водой центральную Тюрингию.

Примечания 

Бассейн Геры
Реки Тюрингии